Auster steht für:
 Auster (Wind), Südwind Italiens
 Auster Aircraft, ehemaliger britischer Flugzeughersteller
 Auster, Pornofilmpreis der Initiative PorYes
 Auster, lateinischer Name für Austrasien (östlicher Teil des Frankenreichs)
 Auster, Bezeichnung für das Sport- und Wellnessbad Eggenberg
 Auster Point, Landspitze an der Davis-Küste des Grahamlands auf der Antarktischen Halbinsel.
 Auster-Inseln, Inselgruppe vor der Küste des ostantarktischen Mac-Robertson-Lands
 Auster-Pass, Gebirgspass im ostantarktischen Viktorialand

Auster ist der Familienname folgender Personen:
 Islin Auster (1904–1990), US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Lydia Auster (1912–1993), estnische Komponistin
 Manfred Auster (* 1960), deutscher Diplomat
 Oskar Auster (1853–1919), Dezernent des städtischen Bauwesens von Zittau und Königlicher Baurat
 Paul Auster (* 1947), US-amerikanischer Schriftsteller und Regisseur
 Sophie Auster (* 1987), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin

Austern steht für:
 Austern (Ostreidae), Familie der Muscheln
 Austern (Lebensmittel), mehrere essbare Arten der Austern
 Austern (Tschechow), Kurzgeschichte von Anton Tschechow
 Austern, deutscher Name der slowakischen Gemeinde Kvetoslavov

Siehe auch:
 Schwangere Auster, Bezeichnung für die Kongresshalle (Berlin-Tiergarten)
 Verschlossene Auster, vom Netzwerk Recherche e. V. verliehener Negativpreis
 Wiener Auster, Stellung beim Geschlechtsverkehr